Le réseau autoroutier grec est un ensemble de voies de circulations pour véhicules rapides en Grèce ; ce réseau d'autoroutes participe aux réseaux autoroutiers européens.

Description 

 Autoroute A1 reliant Évzoni à Athènes ;
 Autoroute A2 reliant Igoumenítsa à Kípi ;
 Autoroute A3 reliant Grevená à Lamía ;
 Autoroute A4 reliant Tríkala à Larissa ;
 Autoroute A5 reliant Ioánnina à Río ;
 Autoroute A6 reliant Éleusis à l'aéroport international d'Athènes Elefthérios-Venizélos ;
 Autoroute A7 reliant Corinthe à Kalamata ;
 Autoroute A8 reliant Éleusis à Río ;
 Autoroute A11 reliant Chalcis à Schimatári ;
 Autoroute A21 reliant Orménio à Ardani ;
 Autoroute A24 reliant Efkarpia à Néa Moudaniá ;
 Autoroute A25 reliant Promachonas à Langadás ;
 Autoroute A27 reliant frontière greco-macédonienne à Kozani ;
 Autoroute A29 reliant Krystallopigí à Siátista ;
 Autoroute A52 reliant Aktio à l'A5 ;
 Autoroute A62 reliant l'Aéroport international d'Athènes Elefthérios-Venizélos à l'A6 ;
 Autoroute A64 reliant l'avenue Katechaki (Athènes) à Pallíni ;
 Autoroute A65 reliant l'A6 à Skaramagas ;
 Autoroute A71 reliant Mégalopolis à l'A7 ;
 Autoroute A90 reliant Kissamos à Sitía en Crète, dont certains tronçons ont été requalifiés d'autoroute sous la dénomination A90 ;
 Route 11 reliant Promachónas à Thessalonique ;
 Autoroute A122 ;
 Autoroute A123 ;
 Autoroute A141 ;
 Autoroute A642 reliant l'A6 à l'A62.

Grèce

Autoroutes